Эдучанское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Усть-Илимском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Эдучанка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1799 человек, в том числе 876 мужчин и 923 женщины.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Эдучанка

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Илимского района
Сельские поселения Иркутской области